La 3. Liga 2013-2014 est la sixième édition de la 3. Liga, la troisième division professionnelle de football en Allemagne. Elle oppose vingt clubs, à savoir les deux clubs relégués directement de 2. Bundesliga (MSV Duisbourg, rétrogradé administrativement, et SSV Jahn Ratisbonne), le club ayant perdu le barrage de relégation de 2. Bundesliga 2012-2013 (VfL Osnabrück), les équipes classées de la quatrième à la dix-septième place en 3. Liga 2012-2013 (hormis le onzième, les Kickers Offenbach, rétrogradés administrativement et remplacés par le dix-huitième, le SV Darmstadt 98) et les trois promus de Regionalliga 2012-2013 (SV Elversberg, SV Holstein Kiel et RB Leipzig).

La compétition se déroule du  au  en trente-huit journées, toutes les équipes se rencontrant deux fois lors d'un match aller et d'un match retour. Le vainqueur ainsi que le deuxième du classement final sont directement promus en 2. Bundesliga 2014-2015. Le troisième dispute un barrage de promotion contre le seizième de 2. Bundesliga en une confrontation aller-retour, qui qualifie le vainqueur pour la saison 2014-2015 de 2. Bundesliga. Les trois derniers sont relégués en Regionalliga.

Le 1. FC Heidenheim 1846 remporte la compétition, à égalité de points, mais avec une meilleure différence de buts que le deuxième, le RB Leipzig. Les deux clubs sont promus en 2. Bundesliga, tout comme le troisième, le SV Darmstadt 98, vainqueur au nombre de buts inscrits à l'extérieur du DSC Arminia Bielefeld dans le barrage de relégation. Le SV Elversberg, le SV Wacker Burghausen et le 1. FC Sarrebruck sont relégués en Regionalliga.

Participants

Compétition

Déroulement 
Le , le MSV Duisbourg se voit refuser sa licence par la Deutsche Fußball-Liga, la ligue allemande de football professionnel, le club n'ayant pas convaincu la ligue de sa capacité financière à assurer une saison supplémentaire en 2. Bundesliga. Malgré le maintien obtenu sportivement avec la , Duisbourg se voit ainsi rétrogradé, décision que le club annonce ne pas comprendre et contre laquelle il décide de faire appel auprès du Ständiges Schiedsgericht für Vereine und Kapitalgesellschaften der Lizenzligen (en français, le tribunal arbitral compétent pour les associations et sociétés de capitaux des ligues fonctionnant avec un système de licences). Le , après des négociations avec la ligue et le tribunal compétent, le retrait de la licence du MSV Duisbourg est confirmé. Le club accepte la décision de la ligue et présente une demande de licence pour la 3. Liga. Le , la ligue confirme la rétrogradation du MSV Duisbourg en 3. Liga, le club risquant au départ une relégation en Oberliga, c'est-à-dire le cinquième échelon du football allemand . Le SV Sandhausen,  de 2. Bundesliga lors de la saison 2012-2013, est quant à lui maintenu.

Le , le Deutscher Fußball-Bund, la fédération allemande de football, décide de ne pas accorder aux Kickers Offenbach leur licence pour évoluer en 3. Liga en 2013-2014, malgré le maintien obtenu sportivement par le club. La décision de la fédération allemande est motivée par l'absence de la réserve de liquidités nécessaire de 2 millions d'euros dans le budget présenté par le club pour la saison à venir. Le club annonce vouloir contester cette décision. Le , les Kickers Offenbach décident néanmoins d'accepter définitivement la décision de la fédération allemande de football et de repartir en Regionalliga, l'échelon directement inférieur. Pour les remplacer, le  de la saison 2012-2013, le SV Darmstadt 98 est finalement maintenu en 3. Liga.

Le , lors de la , le 1. FC Heidenheim 1846 réalise un match nul à l'extérieur face au SV Elversberg, pendant que dans le même temps, le deuxième, RB Leipzig, bat le troisième, SV Darmstadt 98, sur sa pelouse. Avec dix points d'avance sur le troisième à trois journées de la fin, le FC Heidenheim est assuré d'obtenir la montée en 2. Bundesliga, la première dans l'histoire du club.

Le , le RB Leipzig assure à son tour sa promotion en 2. Bundesliga, à la suite d'une victoire par cinq buts à un face au 1. FC Sarrebruck, déjà relégué en Regionalliga. Le SV Darmstadt est, quant à lui, assuré de la troisième place. Le , il assure également sa montée en 2. Bundesliga grâce à sa victoire à la dernière minute des prolongations du match retour sur le terrain de l'Arminia Bielefeld sur le score de quatre buts à deux, après la défaite 3-1 du match aller.

Classement 
 
|
|width=50%|

|}

Barrage 
À la fin de la saison, le DSC Arminia Bielefeld,  de 2. Bundesliga, affronte le SV Darmstadt 98, troisième de 3. Liga, en une confrontation aller/retour, qui permet au vainqueur d'évoluer en 2. Bundesliga et condamne le perdant à évoluer en 3. Liga la saison suivante.

Malgré une défaite sur son terrain lors du match aller sur le score de trois buts à un, le SV Darmstadt 98 conquiert sa promotion en refaisant son retard à Bielefeld, grâce à un plus grand nombre de buts inscrits à l'extérieur. L'Arminia Bielefeld est, quant à lui, relégué en 3. Liga.

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat d'Allemagne de football D3

Liens externes 
  Site de la Fédération allemande de football
  Site de la 3. Liga

Notes et références 

2013-2014
Football M3
Allemagne M3
Championnat M3